A 21 311-es számú mellékút egy rövid, alig több mint negyed kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Pest megyében, Veresegyház belterületén. A 2104-es útból ágazik ki, annak a 17+900-as kilométerszelvénye közelében, délnyugat felé. Csak a Budapest–Vácrátót–Vác-vasútvonal veresegyházi állomásáig vezet, települési neve Állomás utca.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 265 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 20. 

21311
Veresegyház